

Sigle 

Le sigle QSO peut signifier :
 quasi-stellar object (« quasar ») ;
 , une décoration néo-zélandaise ;
 Queensland Symphony Orchestra («  »), un orchestre australien ;
 The Quantic Soul Orchestra, un groupe de musiciens dont Will Holland.

Code 
Le code QSO peut faire référence :
 à la question « Pouvez-vous communiquer avec [...] directement (ou par relais) ? », selon le code Q des radiocommunications. Dans l'usage des radioamateurs, c'est un « contact » ;
 à l'aéroport de Sousse (Tunisie), selon le code IATA des aéroports.

Code